Aplogruppo K (mtDNA) degli aplogruppi mitocondriali umani
 Aplogruppo K (Y-DNA) degli aplogruppi del cromosoma Y